Агібе́тський сільський округ (, ) — адміністративна одиниця у складі району Байдібека Туркестанської області Казахстану. Адміністративний центр — село Агібет.

Населення — 2855 осіб (2009; 2603 в 1999).

Склад 
До складу округу входять такі населені пункти:

Примітки 

Сільські округи району Байдібека